Ла́пиков — русская  фамилия.

Известные носители 
 Лапиков, Дмитрий Валентинович (род. 1982) — российский тяжелоатлет. 
 Лапиков, Иван Герасимович (1922—1993) — советский и российский актёр театра и кино.

См. также 
 Лапик